

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anselm Knuuttila, (1903-1968), fondeur finlandais ;
 Simo Knuuttila, (1946- ), professeur finlandais de théologie ;

Homonymie
Homonymie de patronyme